Огаста има више значења:
 Огаста
 Округ Огаста (Вирџинија)
 Огаста (Монтана)
 Огаста (Џорџија)
 Огаста (Арканзас)
 Огаста (Висконсин)
 Огаста (Илиноис)
 Огаста (Канзас)
 Огаста (Кентаки)
 Огаста (Мисури)
 Огаста (Мичиген)